Несколько кораблей Императорских военно-морских сил Германии носили имя SMS Möwe  ().

 SMS Möwe (1879) — канонерская лодка, спущена на воду в 1879 году.
 SMS Möwe (1906) — гидрографическое судно, спущено на воду в 1906 году.
 SMS Möwe (1914) — вспомогательный крейсер. Переоборудован из банановоза, спущенного на воду в 1914 году. Во время Первой мировой войны успешно действовал в качестве рейдера.